Артём Генна́дьевич Ники́тин (), более известный как Mayot, — российский хип-хоп-исполнитель, участник музыкального объединения Melon Music.

Биография 
Артём Геннадьевич Никитин родился 2 февраля 1999 года в Тюмени.

Со слов Артёма, интерес к музыке у него появился в детстве из-за того, что отец играл ему на гитаре. Его папа работал учителем физкультуры и ставил спорт в приоритет. Мальчик ходил на спортивную гимнастику, тхэквондо, а также занимался боксом, о музыкальном творчестве не думал. Во время обучения в начальной школе, во втором классе, начал заниматься игрой на гитаре. Позже узнал о роке, который открыл для него музыкальный мир по-новому: всё, что он услышал, расходилось с привычными знаниями о музыке, которые он получал ранее — «сольфеджио, нотная грамота». Тогда он начал самостоятельно учиться по туториалам на YouTube. В 8 классе начал меньше заниматься гитарой, так как начался период постоянных вечеринок.

Как рассказывает Артём, история началась с того, что друг попросил у него взаймы две тысячи рублей и он забыл про это. Позже во время очередной вечеринки где был этот друг, кто-то включил случайный инструментал, под который Майот быстро написал текст. Этот друг похвалил его, предложив записаться на студии у его друзей взамен на погашение долга, тот согласился, а из этих ребят впоследствии получилось объединение Melon Music.

Дискография

Альбомы

Синглы

Участие в альбомах других исполнителей

Видеография — клипы

Личные

Участие

Рейтинги 
В конце 2021 года Spotify назвал Майота одним из самых прослушиваемых исполнителей за 2021 год в России.

Примечания

Комментарии

Источники 

Участники Melon Music